— японский го-профессионал, 23-й пожизненный Хонъимбо, один из восьми японских профессиональных игроков, одержавших 1000 побед.

Биография 
Эйо Саката получил 1 профессиональный дан в 1935 году. Наиболее успешным годом в спортивной карьере является 1964, когда он стал первым игроком, одновременно державшим титулы Мэйдзина и Хонъимбо; в этом году он выиграл семь титулов, проиграв всего 2 партии из 32. В 1965 Саката уступил титул Мэйдзин 23-летнему профессионалу Рину Кайхо и в дальнейшем так и не смог вернуть его. С 1978 по 1986 год Саката занимал пост президента Нихон Киин.

Эйо Саката является автором многих книг по го, среди которых Современные дзёсэки и фусэки, Техника Тюбан, Тэсудзи и антисудзи го.

Эйо Саката умер 22 октября 2010 года в возрасте 90 лет от аневризмы аорты.

Титулы 
Эйо Саката занимает 2 место по количеству выигранных титулов го в Японии.

Участвовал в розыгрыше

Примечания

Литература 
 Modern Joseki and Fuseki, Vol. 1: Parallel Fuseki, Ishi Press 1968, reprinted 2006 ISBN 0-923891-75-7
 Modern Joseki and Fuseki, Vol. 2: The Opening Theory of Go, Ishi Press 1971, reprinted 2006 ISBN 0-923891-76-5
 The Middle Game of Go or «Chubansen», Ishi Press, 1971, ISBN 0-923891-77-3

Ссылки 
 Эйо Саката на gobase.org 
 Биография Эйо Сакаты в Го библиотеке 
 Биография Эйо Сакаты в библиотеке Сэнсея 
 Партии Эйо Сакаты

Игроки го Японии
Умершие от аневризмы аорты